Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Berchem)
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Heide) - Kalmthout-Heide
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Hijfte) - Lochristi
 Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelareskerk (Hoeselt) 
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Ieper)
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Leuven) 
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Nijverseel)
 Onze-Lieve Vrouw Middelareskerk (Sint-Jans-Molenbeek)
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Turnhout)
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Verviers)
 Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk (Vught)